Станислав Стоянов може да се отнася за:

 Станислав Стоянов (р. 1976) – български футболист
 Станислав Стоянов (р. 1973) – български политик от ГЕРБ
 Станислав Стоянов (р. 1981) – български политик от ПП „Възраждане“